Tczów est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Tczów, dans le powiat de Zwoleń
 du village de Tczów, chef-lieu de cette gmina